Das Reinert Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Versmold. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 6. bis 12. Juli 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Versmold